Vladimir Salomonovitch Pozner () (1905-1992), écrivain français d'origine russe, connu sous le nom de Vladimir Pozner
 Vladimir Aleksandrovitch Pozner () (1908-1975), émigré russe espionnant les États-Unis pour le compte du NKVD 
 Vladimir Vladimirovitch Pozner (né en 1934), fils du précédent, journaliste franco-russo-américain
Patronyme juif